Kohls ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wilhelm Kohls (1931–2001), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Florian Kohls (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Fritz Kohls (1894–?), deutscher Politiker (NSDAP)
 Glen M. Kohls (1905–1986), US-amerikanischer Entomologe und Parasitologe
 Ulrich Kohls, deutscher Fotograf aus der Signum (Fotografengruppe) in der DDR (1965–1969)
 Wilfried Kohls (* 1950), deutscher Fußballtorhüter und -funktionär

Siehe auch:
 Kools
 Kohl’s
 Coles
 Kohl (Begriffsklärung)